Матаморос ( — Мавроборец) — одно из прозвищ апостола Иакова Зеведеева, распространённое в Испании. В дальнейшем встречающееся в фамилиях людей и географических названиях. Также имя персонажа Капитана в итальянской комедии дель арте.

Персоналии 
 Мариано Матаморос(es) — генерал, участвовавший в битвах за независимость Мексики.
 Марта Матаморос — панамская деятельница рабочего движения.
Мерседес Матаморос (1858—1906) — кубинская поэтесса.
 Мигель Матаморос(es) — кубинский музыкант, основатель группы Трио Матаморос.
 Сантьяго Матаморос — распространённое в Испании прозвание апостола Иакова Зеведеева.

Географические названия 
 Матаморос — посёлок в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Эскарсега.
 Матаморос — муниципалитет в Мексике, штат Коауила, с административным центром в одноимённом городе.
 Матаморос — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас. Административный центр — Эройка-Матаморос.
 Матаморос — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа. Административный центр — Мариано-Матаморос.
 Валье-де-Матаморос — муниципалитет в Испании, провинция Бадахос.
 Исукар-де-Матаморос — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла, с административным центром в одноимённом городе.
 Ланда-де-Матаморос — муниципалитет в Мексике, штат Керетаро. Административный центр Ланда.
 форт Матаморос — крепость в городе Гватемала.